

Cypr
 Palechori Morfu – miejscowość w dystrykcie Nikozja
 Palechori Orinis – miejscowość w dystrykcie Nikozja